Хироси Ёсида (; ) — японский футболист и тренер. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
В 1980 году после окончания университета Хосэй Ёсида стал игроком «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба» (ранее — «Фурукава Электрик»). В 1981 году, несмотря на то, что клуб занял только пятое место в чемпионате, он забил 14 мячей и стал лучшим бомбардиром. В сезоне 1985/86 «Фурукава Электрик» становится чемпионом страны, а Ёсида — вновь лучшим бомбардиром и футболистом года в Японии. А в 1987 году клуб выиграл Азиатский Кубок Чемпионов, став первой японской командой, выигравшей этот турнир. В 1990 году Ёсида завершил игровую карьеру.

Выступления в сборной 
8 февраля 1981 года Ёсида дебютировал за сборную Японии в матче против Малайзии. Он принимал участие в Азиатских играх 1982 года. Всего за сборную он провел 9 игр и забил 1 гол в ворота Сингапура, завершив выступления в 1983 году.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Ёсида начал тренерскую карьеру в «Симидзу С-Палс». С 2000-х годов он в основном тренировал женскую команду. В 2007 году он стал главным тренером . 3 раза (2008, 2010 и 2012) его команда выступала на юношеских чемпионатах мира (до 17 лет), а в 2010 завоевала серебряные медали. В 2011 году Ёсида стал главным тренером . Он руководил командой на молодежном чемпионате мира 2012 (до 20 лет), где Япония заняла 3-е место. В 2014 году он подписал контракт с  и руководил клубом в сезоне 2015 года.

Клубная статистика

Статистика в сборной

Достижения

Личные достижения 
 Лучший бомбардир чемпионата Японии — 1981, 1985/86
 Футболист года в Японии — 1985

Тренерские достижения 
 Женский чемпионат АФК (до 16 лет) - 
 Женский чемпионат АФК (до 19 лет) -

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Футбольные тренеры Японии
Выпускники Университета Хосэй